Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 570 dans le monde.

 Route 570 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 570 en Finlande
  dans certains pays